— посёлок в составе уезда Симониикава префектуры Тояма, Япония.

Население 
Население города оценивается в , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Тояма